Montejano puede referirse a:
 Monte Jano (página de desambiguación).
 Montejano, natural de Montejo de la Sierra o de otros municipios llamados Montejo.
 Montéjano, Montejano o Montejanos, apellidos españoles.
 Montehano, Cantabria (España).